Меркадерес () — город и муниципалитет на юго-западе Колумбии, на территории департамента Каука. Входит в состав  провинции.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано 24 декабря 1535 года.

Географическое положение 

Город расположен в южной части департамента, в горной местности Центральной Кордильеры, на расстоянии приблизительно 92 километров к юго-западу от города Попаян, административного центра департамента. Абсолютная высота — 1132 метра над уровнем моря.

Муниципалитет Меркадерес граничит на севере с территориями муниципалитетов Бальбоа и Патия, на востоке — с муниципалитетом Боливар, на юго-востоке — с муниципалитетом Флоренсия, на западе и юге — с территорией департамента Нариньо. Площадь муниципалитета составляет 827 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 18 061 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 51,2 % от населения Меркадереса, женщины — соответственно 48,8 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 84,8 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 15,2 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 83,2 %.

Экономика 
47,1 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 43,9 % — предприятия сферы обслуживания, 7,8 % — промышленные предприятия, 1,2 % — предприятия иных отраслей экономики.

Транспорт 
Через город проходит национальное шоссе № 25 ().

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Каука